Президентская медаль Свободы - одна из двух высших наград США для гражданских лиц.
 Медаль Свободы (США) - награда за заслуги в ходе Второй мировой войны.
 Медаль Свободы (Норвегия) - аналогично.
 Медаль Свободы (Дания) - аналогично.
 Филадельфийская Медаль Свободы - награда  Национального центра конституции (США).
 Также медалью Свободы называются некоторые младшие награды финского  ордена Креста Свободы.